Мордой — село в Кыринском районе Забайкальского края России. Административный центр и единственный населённый пункт сельского поселения «Мордойское».

География 
Село находится в центральной части района, на правом берегу реки Бырца (приток реки Кыры), на расстоянии примерно 10 километров (по прямой) к северо-северо-востоку (NNE) от села Кыра.

Абсолютная высота — 958 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный, с продолжительной холодной зимой и относительно жарим и влажным летом. Средняя температура самого тёплого месяца (июля) составляет 12 — 18 °С. Средняя температура самого холодного месяца (января) — −22 — −24 °С Годовое количество осадков — около 350 мм.
Часовой пояс

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 49,9 %, женщины — соответственно 50,1 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 99 % из 656 чел.

Инфраструктура 
В селе функционируют средняя общеобразовательная школа, детский сад, клуб, фельдшерско-акушерский пункт и отделение Почты России.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из десяти улиц.

Примечания 

Населённые пункты Кыринского района